est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide carboxylique
 acide euchroïque ou acide 1,3,5,7-tétraoxo-1,2,3,5,6,7-hexahydropyrrolo[3,4-f]isoindole-4,8-dicarboxylique, numéro CAS 
 acide 1,3,6,8-tétraoxo-1,2,3,6,7,8-hexahydropyrrolo[3,4-e]isoindole-4,5-dicarboxylique, numéro CAS 

 Anhydride d'acide
 5-hydroxy-6,7-dinitro-1H,3H-benzo[de]isochromène-1,3-dione, numéro CAS 
 6-hydroxy-5,8-dinitro-1H,3H-benzo[de]isochromène-1,3-dione, numéro CAS

Notes